Нико́ла Лео́не (, род. , ) — итальянский ученый-информатик, исследователь искусственного интеллекта. Ректор Университета Калабрии с 1 ноября 2019 года, профессор информатики. Ранее был профессором в Венском техническом университете.

Научная работа 
Леоне опубликовал более 250 научных статей в области искусственного интеллекта, представления знаний, а также теории баз данных.

В области искусственного интеллекта и представления знаний Леоне наиболее известен своей ранней работой по программированию наборов ответов (ASP) и разработкой , новаторской системы представления знаний и рассуждений, которая была самой первой успешной попыткой полностью поддерживать дизъюнкцию в языке журнала данных, достигая возможности вычислять задачи высокой сложности, вплоть до NP.

В области теории баз данных он внес свой вклад в основном благодаря изобретению декомпозиции гипердерева, основы для получения управляемых структурных классов конъюнктивных запросов и обобщения понятия декомпозиции дерева из теории графов . Эта работа также оказала существенное влияние на искусственный интеллект, поскольку известно, что проблема оценки конъюнктивных запросов в реляционных базах данных эквивалентна проблеме удовлетворения ограничений.

Членство и награды 
 Член Европейского координационного комитета по искусственному интеллекту (EurAI)
 Член Европейской академии (Academia Europaea)
 Почетный профессор Венского технического университета
 Леоне получил множество наград на конференциях по логическому программированию, также был награжден двумя Test-of-Time Awards от Ассоциации вычислительной техники (ACM) (2009) и от  (ALP) (2018)

Ссылки 
 Никола Леоне на сайте Университета Калабрии

Примечания 

Учёные в области информатики Италии
Преподаватели Венского технического университета
Учёные Италии